Irgun Cewai Leumi (Ecel, Etzel)
 Etzelpass – przełęcz w Szwajcarii
 Etzel – dzielnica Friedeburga